Ки́евское шоссе́:

 Киевское шоссе — автомобильная дорога федерального значения Москва — Калуга — Брянск — государственная граница с Украиной.
 Киевское шоссе — народное название автодороги «Псков».
 Киевское шоссе — шоссе в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Киевская площадь (Луцк)
 Киевская улица